Nowokastornoje () ist eine Siedlung städtischen Typs im Kastorenski rajon in der Oblast Kursk im europäischen Teil Russlands mit  Einwohnern (Stand ). Die Siedlung städtischen Typs besteht seit 1989.

Geschichte

Bevölkerungsentwicklung

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kursk